Cinq navires de la Marine de guerre hellénique ont porté le nom de Kanaris, d'après l'amiral Konstantínos Kanáris :

 Le Kanaris, une canonnière entrée en service en 1835 ;
 Le Kanaris, un navire de commandement de torpilleurs entré en service en 1880 ;
 Le Kanaris (L53), un destroyer de classe Hunt, entré en service en 1942 ;
 Le Kanaris (D212), un destroyer de classe Gearing, entré en service en 1972 ;
 Le Kanaris (F464), une frégate de classe Elli, entrée en service en 2002.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine grecque